Франция принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке (Австрия) в двенадцатый раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль. Сборная страны состояла из 35 спортсменов (29 мужчин, 6 женщин).

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1976
Страны на зимних Олимпийских играх 1976 года